COF steht für:
 Church of Fear, ein Projekt das sich kritisch mit der Verbreitung von Angst durch autoritäre Institutionen (Staat, Kirche) auseinandersetzt
 Cofidis, Solutions Crédits, ein französisches UCI-Radsportteam
 Colli Orientali del Friuli, ein italienisches Weinbaugebiet in Friaul-Julisch Venetien
 Columbus Orbital Facility, siehe Columbus (ISS)#Projektmanagement
 Comité olympique français, ehemaliger Name des französischen Nationalen Olympischen Komitees, siehe Comité National Olympique et Sportif Français
 Common Object File Format, ein Dateiformat für Programme und Objektdateien u. a. für Windows
 Container Offline File, eine Technik, um bei CA Desktop Management eine Installation offline zu starten
 covalent organic framework, Abwandlung eines metall-organischen Netzwerkes, welches aus den ausschließlich kovalent verknüpften Elementen H, B, C, N und O hergestellt wird
 Customer Order Fulfillment, Prozess zur Auftragsabwicklung
 Patrick Air Force Base, Flughafen in Cocoa Beach, Florida, USA nach dem IATA-Code
 Consequence Of Failure, Abkürzung für den Grad der Fehlerauswirkung in auf Risikoabschätzung basierten Prüfverfahren (RBI, im Gegensatz zur Fehlereintrittswahrscheinlichkeit POF – Probability of Failure)

CoF steht für:
 Cradle of Filth, Metal-Band aus Sussex, England

cof steht für:
 Colorado (Sprache) (ISO-639-3-Code), Barbacoa-Sprache in Ecuador

Abkürzung